gudzsaráti nyelv
 gudzsaráti nép
 Gudzsarát, állam India északnyugati részén